Olszanka (gemeente in powiat Brzeski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
 Olszanka (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
 Olszanka (gemeente in powiat Łosicki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Łosicki
 Olszanka (powiat Łosicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Łosicki